Indywidualne Mistrzostwa Polski na Żużlu 2018 – 74. edycja zawodów żużlowych zorganizowanych przez Polski Związek Motorowy w celu wyłonienia medalistów indywidualnych mistrzostw Polski w sezonie 2018. Rozegrano cztery turnieje ćwierćfinałowe, dwa półfinały oraz finał, w którym zwyciężył Piotr Pawlicki.

Ćwierćfinały

Krosno (1) 
 Krosno, Stadion MOSiR, 
 Sędzia: Paweł Słupski

Opole (2) 
 Opole, Stadion im. Mariana Spychały, 
 Sędzia: Artur Kuśmierz

Rawicz (3) 
 Rawicz, Stadion im. Floriana Kapały, 
 Sędzia: Remigiusz Substyk

Lublin (4) 
 Lublin, Stadion MOSiR Bystrzyca, 
 Sędzia: Paweł Słupski

Półfinały

Gniezno (1) 
 Gniezno, Stadion Miejski im. płk. Franciszka Hynka, 
 Sędzia: Remigiusz Substyk

Ponadto do finału zakwalifikowali się automatycznie trzej następujący uczestnicy Grand Prix IMŚ na Żużlu 2018:

Częstochowa (2) 
 Częstochowa, Miejski Stadion Arena, 
 Sędzia: Grzegorz Sokołowski

Ponadto do finału – zgodnie z regulaminem rozgrywek – zakwalifikowali się automatycznie dwaj następujący zawodnicy:

Finał 
 Leszno, Stadion im. Alfreda Smoczyka, 
 Sędzia: Krzysztof Meyze

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2018
2018 w sporcie żużlowym
2018 w polskim sporcie